Појам афрички слон се може односити на:

 Две врсте слона које су у прошлости сматране за једну јединствену врсту:
 Афрички савански слон (), врста слона која насељава саване Африке;
 Афрички шумски слон (), врста слона која насељава прашуме Африке.

или

 Афрички слонови  (), род слонова који укључује поред две горе поменуте живеће врсте и већи број изумрлих.